Klarysa wyjaśni wszystko (ang. Clarissa Explains It All) – amerykański serial komediowy wyprodukowany przez telewizję Nickelodeon w latach 1991–1994. W roli Clarissy wystąpiła Melissa Joan Hart. W Polsce serial można było oglądać na kanale TVP3 oraz Fantastic.

Fabuła 
Serial opowiada o dziewczynie imieniem Clarissa, która mieszka wraz z rodzicami – Janet i Marshall oraz z młodszym bratem Fergusonem.

Obsada 
 Melissa Joan Hart – Clarissa Darling
 Jason Zimbler – Ferguson Darling
 Elizabeth Hess – Janet Darling
 Joe O’Connor – Marshall Darling
 Sean O’Neal – Sam Anders

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 TVP Regionalna – 9 września 1994 r.
 Fantastic – 1 listopada 1999 r.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1994